Павел Александрович Карганов (1883—1961) — российский и советский актёр, Народный артист РСФСР (1950).

Биография 
Павел Карганов родился 4 марта 1883 года.

По окончании в 1904 году Одесской театральной школы под руководством актрисы М. И. Морской поступил на профессиональную сцену (первая роль — Незнамов). Работал в театрах Одессы, Кишинёва, Ростова-на-Дону, Баку, Астрахани и других городов.

Участвовал в гастрольных спектаклях Н. П. Россова, братьев Адельгейм. Некоторое время играл в оперетте (1910—1912 гг., Одесса, Баку). С 1928 года Павел Александрович становится актёром Саратовского драматического театра.

Карганов умел точно передать историческую и социальную сущность характера своего героя.

Выступал также как режиссёр (пьеса «Беспокойная старость» Рахманова поставлена в 1938 году). Вёл педагогическую работу в Саратовском театральном училище с 1929 года, среди его учеников Борис Фёдорович Андреев, Людмила Степановна Муратова, Тамара Акимовна Лученкова, Ливия Васильевна Шутова.

Умер Павел Александрович Карганов 4 мая 1961 года. Похоронен Павел Карганов на . Его могила включена в перечень памятников истории и культуры Российской Федерации.

Почётные звания 
 Заслуженный артист Республики (1936)
 Народный артист РСФСР (1950)

Творчество

Актёр театра 
 «Без вины виноватые» — Незнамов
 «Гроза» — Городничий, Дикой
 «Лес» А. Н. Островского — Несчастливцев
 «На дне» М. Горького — Актёр
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Фамусов
 «Бронепоезд 14-69» — Вершинин
 «Разлом» — Берсенёв
 «Страх» — Бородин
 «Порт-Артур» — Стессель
 «Он пришёл» — Артур Берлинг
 «Ревизор» Н. В. Гоголя —  городничий
  — «Бесприданница» А. Н. Островского. Режиссёр: Андрей Ефремов — Мокей Пармёныч Кнуров

Режиссёр театра 
 «Беспокойная старость» Рахманова (1938)

Примечания

Ссылки 

Актёры СССР
Народные артисты РСФСР
Актёры и актрисы Саратовского театра драмы